Ford City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ford City (Californië)
Ford City (Pennsylvania)